Носовская — название населённых пунктов в России:

 Носовская — деревня в Ровдинском сельском поселении Шенкурского района Архангельской области.
 Носовская — деревня в Федорогорском сельском поселении Шенкурского района Архангельской области.

См. также 
 Носивская